Josep Miquel i Clapés (Sabadell, 1859 - 1931), militant anarquista i teixidor d'ofici
 Josep Miquel i Baró (Lleida, 1865 - Barcelona, 1909), polític i revolucionari català
 Josep Miquel i Pàmies (Reus 1897 - 1978) enòleg i polític catalanista